Hammerbrücke oder Hammer Brücke bezeichnet:

 Hammerbrücke, einen Ortsteil der Gemeinde Muldenhammer im Vogtlandkreis
 Hammerbrücke (Freiberg), eine im 16. Jahrhundert erbaute Spitzbogenbrücke der Frankenstraße (Sachsen)
 Hammerbrücke (Hergenrath), eine Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Liège–Aachen
 Hammer Eisenbahnbrücke, eine Brücke zwischen Neuss und Düsseldorf
 Hammerbrücke (Schwarzenberg), eine Brücke im Erzgebirge